Un tour de cou peut désigner :

 en anthropométrie, l'encolure ou mesure de la circonférence du cou,
 par extension de sens, la taille d'une chemise,
 en joaillerie, un collier ras du cou,
 une dragonne ou sangle passée autour du cou pour attacher un objet (téléphone mobile, clef USB, porte-clef…) et servant souvent de support publicitaire.
 Un accessoire vestimentaire, sorte de tube en tissu extensible, que l'on enfile par la tête et qui sert à orner voire couvrir le cou (et éventuellement le visage jusqu'au nez, comme protection contre le froid par exemple).

Support publicitaire